Kukla est un nom porté par :

 Zygmunt Kukla (1948-2016), footballeur polonais ;
 Yolane Kukla (1995-), nageuse australienne.